Австралійка Єлена Докич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала співвітчизниця Олівія Роговська.

Сє Шувей виграла титул, у фіналі перемігши п'яту сіяну Петру Мартич з рахунком 2–6, 7–5, 4–1. Мартич знялася через втому і судоми після тригодинного матчу, який відбувся того самого дня.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перша сіяна вийшла без боротьби в друге коло кваліфікації.

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Malaysian Open, одиночний розряд
Malaysian Open (теніс)